Чемпіонат Андорри 2013–2014 — 19-й сезон чемпіонату Андорри з футболу. Переможцем ввосьме став Санта-Колома.

Перший етап

Підсумкова таблиця 

  

Позначення:

Результати

Чемпіонський раунд 

Примітки: 
1. Клуб Сан-Жулія візьме участь у Лізі Європи УЄФА 2014—2015 як переможець Кубка Андорри з футболу 2014

Позначення:

Результати

Втішний раунд 

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Плей-оф 
Інтер (Ескальдес-Енгордань) залишився в Першому дивізіоні на наступний сезон.

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11/18 травня 2014

|}

Посилання 
 Чемпіонат Андорри на soccerway 

2013—2014
Андорра
Андорра